Гейл Бротон (, родилась 5 июня 1996) — новозеландская регбистка, играющая на позиции защитника. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года по регби-7, чемпионка мира по регби-7 в составе сборной Новой Зеландии 2018 года.

Игровая карьера 
Регби занялась ещё в средней школе, выступает за команду провинции Таранаки. В 2014 году дебютировала в составе сборной Новой Зеландии на этапе Мировой серии в США матчем против Нидерландов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года (занесла одну попытку в матче против Кении, закончившемся победой новозеландок 52:0), чемпионка Мировой серии 2014/2015 (говорила, что в случае победы отдаст золотую медаль бабушке).

Личная жизнь 
По происхождению — маори по происхождению из иви (племени) Нгаруахине и Нгати Руануи. Любимые регбисты — Келли Брэйзер и Морган Морроу. Любимый жанр музыки — рэп, любимый актёр — Джонни Депп.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Регбистки Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по регби
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки женской сборной Новой Зеландии по регби-7